Die Bardsragujn chumb 2012/13 war die 21. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde erstmals seit der Saison 1996/97 nicht mehr im Kalenderjahr ausgetragen. Die Saison begann am 24. März 2012 und endete am 18. Mai 2013.

Als Folge der langen Saison wurde eine Dreifachrunde ausgetragen. Jedes Team spielte sechsmal gegen jedes andere Team, dreimal zu Hause, dreimal auswärts.

Meister wurde der FC Schirak Gjumri. Es war der vierte Meistertitel für die Schwarzen Panther. Sie qualifizierten sich damit für die UEFA Champions League. In der 2. Qualifikationsrunde der Europa League spielten MIKA Aschtarak, Gandsassar Kapan und Pjunik Jerewan. Titelverteidiger FC Ulisses Jerewan kam nur auf Platz 6.

Impuls Dilidschan wurde am Ende der Saison aufgelöst.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13